Харачыы — один из канакских (аборигенных) языков Новой Каледонии, распространён на территории коммун Канала, Булупари и Тио в южной части острова Гранд-Тер. Относится к южноокеанийской группе в составе океанийских и, шире, австронезийских языков.

В 2009 году перепись населения зафиксировала около 5700 носителей языка харачыы на территории Новой Каледонии. Несмотря на сравнительно небольшое количество носителей, язык нельзя считать вымирающим или подверженным серьёзной угрозе исчезновения, поскольку в местах компактного проживания этнического сообщества он используется как основной язык в быту и передаётся детям. С 1980 года харачыы преподаётся в нескольких школах на острове.

Письменность на основе латинского алфавита разработана в 1980-е годы.

Примечания 

Языки Новой Каледонии
Океанийские языки